Семён Моисеевич Айзенштейн (, Киев — 3 сентября 1962, Лондон) — пионер радиотехники в России, на Украине, в Польше и Англии. Основатель и руководитель завода «Русское Общество Беспроволочных Телефонов и Телеграфов» (Р. О. Б. Т.иТ.).

Биография 
Родился в Киеве в семье Мовши Лейбовича (Моисея Львовича) Айзенштейна, купца 1-й гильдии. Брат — присяжный поверенный и присяжный стряпчий Леон Моисеевич Айзенштейн.

Учился в Киевском университете.

В 1901 году продемонстрировал в Киеве радиосвязь с помощью радиопередатчика и когерерного приемника которые создал сам. Через три года он получил патент на аппарат беспроволочного телеграфа.

После окончания Киевского университета, продолжил своё образование в Германии в Берлинском университете, а в области радиотелеграфии ещё в Шарлоттенбургском политехникуме.

Вернулся в Россию в 1905 году. Отец к тому времени уже проживал в Санкт-Петербурге по адресу Невский проспект, 56.

Организовал лабораторию которая выполняла заказы военного ведомства по изготовлению радиоаппаратуры. В 1906 году создал радиосвязь между тремя городами — Жмеринка, Севастополь и Одесса — посредством создания экспериментальных радиостанций, которые сделал Семён Моисеевич.

В 1908 году основал «Общество беспроволочных телефонов и телеграфов системы С. М. Айзенштейна», которое и возглавил; занимался разработкой проектов по строительству радиостанций в Москве и северо-западных регионах империи.

В июле 1910 г. компания преобразована в акционерное общество под названием: «Русское общество беспроволочных телеграфов и телефонов», сокращенно РОБТиТ.

С 1912 по 1914 год издавал первый русский журнал «Вестник телеграфии без проводов».

Уже с 1914 года он смог создать первые российские радиолампы.

В 1914 г., почти за 3 месяца РОБТиТ построило самые мощные в Европе передающие искровые радиостанции, Ходынскую в Москве и Царскосельскую мощностью по 300 кВт, а также приемную радиостанцию в Твери.

Радиостанции использовались для связи со столицами стран Антанты.

Семён Айзенштейн многократно был арестован советскими властями и, в конце концов, в 1922 году нелегально эмигрировал в Англию.

С 1922 г. он работал в фирме «Маркони» в Англии, затем руководил строительством радиотехнических заводов в Польше (1922—1935) и Чехословакии.

С 1947 по 1955 год он занимал пост генерального директора «English Electric Valve Co. Ltd.» (в настоящее время e2v).

Примечания

Литература 
 Русская энциклопедия. Т.2. 1912. 475 С
 Young A. J. Obituary // The Marconi Review. Furth quarter. 1962. P.243-249.
 Иоффе, Х. Один из зачинателей отечественной радиопромышленности: С. М. Айзенштейн / Х. Иоффе // Электросвязь : ежемесячный научно-технический журнал по проводной и радиосвязи, телевидению, радиовещанию. — 1991. — N 9. — С. 46-47
 Aisenstem S. IW. // The Wireless World.— May 1914.— P. 71.
 Русское Общество беспроволочных телеграфов и телефонов. Возникновение Общества и его современное положение. Докладная записка в Государственную Думу. Декабрь 1910. Подлинник. ЦМС им. А. С. Попова, фонд «Радио», on. 1, ед. хр. 397.
 Юсупов Э. С. История и производственная деятельность завода Р. О. Б. Т. и Т. Машинопись.— Там же, фонд «ЦМС», on. 1, ед. хр. 572.
 Акт закладки Царскосельской радиостанции. Подлинник.— Там же, фонд «Радио», on. 1, ед. хр. 1.
 Иоффе X. А. В начале века // Радио.— 1990.— № П.— С. 14.
 Бонч-Бруевич М. А. К истории радиовещания в СССР // Радио — всем.— 1927.— № 21.— С. 499.
 Юбилейное собрание РОРИ // ТиТбп.—№ 13.—Март 1922.— С. 344—345.
 Краткий отчет Совещания представителей науки и специалистов по радиотехнике при Высшем радиотехническом Совете 21 декабря 1918 г. // Радиотехник.— № 5.—Июнь 1919.— С. 16—30.
 Радиоассоциация // ТиТбп.— № 12.— Январь 1922.— С. 242—243
 Карпов, Е. А. К 110-летию изобретения радио / Е. А. Карпов // Электросвязь. — 2004. — № 8. — С. 48-49. : фото.цв.

Ссылки 
 День радио и День Радиофизика
 АЙЗЕНШТЕЙН СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ /25.01.1884, Киев, Украина (входила в состав Российской Империи/ — 03.09.1962/, радиотехник.
 АЙЗЕНШТЕЙН Семен Моисеевич
 Айзенштейн Семен Моисеевич
 Продолжатель дела А. С. Попова — друг Г. Маркони

Выпускники Киевского университета
Изобретатели Российской империи
Предприниматели Российской империи